Valence je ime več krajev v Franciji:

 Valence, kraj, občina in prefektura departmaja Drôme, imenovana tudi Valence-sur-Rhône,
 Valence, kraj in občina v departmaju Charente,
 Valence, kraj in občina v departmaju Tarn-et-Garonne, imenovana tudi Valence-d'Agen;

Glej tudi 
 Valence-d'Albigeois, kraj in občina v departmaju Tarn,
 Valence-en-Brie, kraj in občina v departmaju Seine-et-Marne,
 Valence-sur-Baïse, kraj in občina v departmaju Gers.